Boolell ist der Familienname folgender Personen:

 Arvin Boolell (* 1953), mauritischer Politiker
 Satcam Boolell (1920–2006), mauritischer Politiker